Шашлы́к:
 Шашлык — блюдо кочевых народов Азии, ставшее традиционным способом приготовления мяса на природе и отдыхе в России и странах бывшего СССР.
 «Шашлык» — американский комедийный фильм 2004 года.